Сканави — фамилия греческого происхождения.

Известные носители 
 Сканави, Владимир Маркович (1941—2021) — профессор (с 2001) Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, кафедра камерного ансамбля и квартета. Заслуженный артист РФ (1999). Муж Нины Зархи.
 Сканави, Георгий Иванович (1910—1959) — советский физик; брат М. И. Сканави.
 Сканави, Екатерина Владимировна (род. 1971) — пианистка, лауреат международных конкурсов, дочь В. М. Сканави
 Сканави, Марк Иванович (1912—1972) — советский математик, преподаватель, редактор знаменитого «Сборника задач по математике для поступающих в вузы».
.

Примечания